Amphoe Mueang Nakhon Sawan (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Nakhon Sawan. Die Provinz Nakhon Sawan liegt im südlichen Teil der Nordregion von Thailand.

Geographie 

Benachbarte Bezirke (von Norden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Banphot Phisai, Kao Liao, Chumsaeng, Tha Tako, Phayuha Khiri, Krok Phra und Lat Yao der Provinz Nakhon Sawan.

In Amphoe Mueang Nakhon Sawan ist der Zusammenfluss von Mae Nam Ping und Mae Nam Nan. Vereinigt bilden sie den Mae Nam Chao Phraya, den Hauptstrom Zentralthailands. Im Osten des Bezirks befindet sich der Sumpf Bueng Boraphet, das größte Südwasserfeuchtgebiet Thailands.

Ausbildung 
In Amphoe Mueang Nakhon Sawan befinden sich die staatliche Rajabhat-Universität Nakhon Sawan und die private Chaophraya-Universität.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Nakhon Sawan ist in 17 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 172 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Großstadt“-Status (Thesaban Nakhon) im Landkreis:
 Nakhon Sawan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pak Nam Pho und den Teilen der Tambon Khwae Yai, Nakhon Sawan Tok, Nakhon Sawan Ok, Wat Sai.

Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Nong Ben (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Nong Krot, Nong Kradon.

Außerdem gibt es 16 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Klang Daet (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Klang Daet.
 Kriangkrai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kriangkrai.
 Khwae Yai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khwae Yai.
 Takhian Luean (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Takhian Luean.
 Nakhon Sawan Tok (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nakhon Sawan Tok.
 Nakhon Sawan Ok (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nakhon Sawan Ok.
 Bang Phra Luang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Phra Luang.
 Bang Muang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Muang.
 Ban Makluea (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Makluea.
 Ban Kaeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Kaeng.
 Phra Non (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phra Non.
 Wat Sai (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Wat Sai.
 Nong Krot (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong Krot.
 Nong Kradon (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong Kradon.
 Nong Pling (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Pling.
 Bueng Senat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bueng Senat.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Einzelheiten zum Amphoe Mueang Nakhon Sawan von amphoe.com (in Thai)

Nakhon Sawan